Анфе́мий, Анте́мий, Анфи́мий (, ) — имя нескольких исторических деятелей:

 Флавий Антемий — политический деятель поздней Римской империи, фактический правитель Восточной римской империи в 405—414 годах,
 Антемии Исидор — сын предыдущего, консул в 436 году, сенатор, префект претория Востока и др.,
 Антемий — сын Лусины, дочери Флавия Антемия, император Западной римской империи в 467—472 годах,
 Прокопий Антемий Младший — сын императора Антемия, политический деятель Восточной римской империи.
 Анфемий — епарх Египта в 477—478/480.
 Анфемий — архиепископ Кипрский (470 — после 488).
 Анфимий из Тралл — византийский архитектор.
 Анфимий III — Патриарх Константинопольский, занимавший престол с 1822 года до июля 1824 года.